Куцо́бы, ранее — Кучо́бы () — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 15 км от административного центра гмины города Олесно и в 54 км от административного центра воеводства города Ополе.

История 
В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета